L'acronimo APCR può riferirsi a:
 Resistenza alla proteina C attivata – in inglese APCR cioè Activated protein C resistance
 Armor-piercing, composite rigid – tipo di proiettile perforante